Notanthura är ett släkte av kräftdjur. Notanthura ingår i familjen Anthuridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Notanthura